

Musica 
 Mysterious Ways – singolo degli U2 del 1991

Televisione 
 Mysterious Ways – serie televisiva canadese-statunitense